Clelia Matania – attrice italiana
 Edoardo Matania – pittore e illustratore italiano
 Fortunino Matania – artista italiano